BBIG steht für:
 Bahnhof Bad Belzig (DS100-Code)

BBiG steht für:
 Berufsbildungsgesetz (Deutschland)

Abkürzung